Malíř, weiblich Malířová, tschechisch für Maler, ist der Name folgender Personen:

 František Malíř (1919–2008), tschechischer Philologe
 Helena Malířová (1877–1940), tschechische Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Jan Malíř (* 1948), tschechischer Kameramann

Malir bezieht sich auf:
 Malir (Distrikt), Verwaltungsdistrikt in der Provinz Sindh in Pakistan, gleichzeitig Stadtteil von Karachi 
 Malir River, Nebenfluss des Indus in Pakistan